El término pareja puede referirse:

 a un conjunto de dos personas en una relación afectiva más o menos formalizada: noviazgo, matrimonio o pareja de hecho;
 también, a cónyuge, cada una de las personas que forman esa pareja respecto de la otra;
a una pareja artística;
a una pareja de baile;
a una pareja actoral;
a una pareja amistosa;
a un dúo;
a Pendant
a Pareja de la Guardia Civil (o parejilla) (véase Guardia Civil);
en la filatelia, a una pareja, dos sellos unidos vertical u horizontalmente;
en la etología, a una pareja alfa, cuando un macho y una hembra desempeñan el rol de mayor rango, en comunidades de animales sociales;

Topónimo 
a Pareja, un municipio en Guadalajara, España.

Enlaces externos 

Significado de pareja en el diccionario de la Real Academia Española.